El Torneig d'Acapulco 2023, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2023, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí. La 30a edició del torneig es va disputar entre el 27 de febrer i el 4 de març de 2023 al Arena GNP Seguros d'Acapulco, Mèxic.

El tennista australià Alex de Minaur va guanyar el setè títol individual de la seva trajectòria, i també el més important.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2023
ATP Tour 2023